Cerdon est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 
 Cerdon (Ain), commune française du département de l'Ain en région Rhône-Alpes ;
 Les grottes du Cerdon, situés sur la commune de Cerdon (Ain).
 Cerdon (Loiret), commune française du département du Loiret, en  région Centre-Val de Loire.

Patronyme 
 Cerdon (gnostique), personnalité gnostique syrienne du .

Gastronomie 
 Le cerdon qui fait partie des vins du Bugey.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France